Vale puede referirse a:

Localidades y territorios 
 Vale (Arcos de Valdevez) en Portugal.
 Vale (Santa Maria da Feira) en Portugal.
 São Cosme do Vale o Vale (San Cosme), antigua parroquia de Vila Nova de Famalicão, en Portugal.

Otros usos 
 vale: interjección usada en España que equivale a «de acuerdo», «está bien» o al anglicismo «ok».
 vale: recibo o cupón.
 Vale 97.5: estación de radio argentina.
 Vale tudo: modalidad de combate originaria del Brasil.
 Vale S.A.: empresa brasileña de minería.
 Vale TV: canal de televisión venezolano.